Александра Платоновна Усова (1898—1965) — советский  учёный в области педагогики, специалист по дошкольному воспитанию, основоположник современной дидактики детского сада, доктор педагогических наук (1959), профессор (1960), член-корреспондент АПН СССР (1950).

Биография 
Родилась 30 октября 1898 года в прииске Надеждинский Иркутской губернии.

С 1921 года начала педагогическую деятельность — учителем в Иркутской начальной школе. 

В 1926 году после окончания Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена была оставлена работать в институте в качестве преподавателя. С 1932 по 1941 годы — заведующий кафедрой дошкольной педагогики ЛГПИ. В период Великой Отечественной войны во время блокады Ленинграда участвовала в эвакуации детей.

С 1942 по 1945 годы заведовала Центральным научно-методическим кабинетом по дошкольному воспитанию Министерства просвещения РСФСР. С 1945 года работала в НИИ теории и истории педагогики АПН РСФСР, с 1960 года в — НИИ дошкольного воспитания АПН СССР.

В 1940 защитила кандидатскую диссертацию на тему «к вопросу о роли творческой игры в воспитании ребенка дошкольника», в 1959 году —  докторскую диссертацию. В 1960 году А. П. Усовой присвоено звание профессора. В 1950 году А. П. Усова была избрана член-корреспондентом АПН СССР.

А. П. Усова разрабатывала теоретические основы обучения детей дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи, исследовала пути оптимизации подготовки детей к поступлению в школу. А. П. Усовой заложены основы психолого-педагогической концепции готовности к школьному обучению, она внесла значительный вклад в исследование проблемы детской игры, содержания, форм и методов обучения в детском саду. Результаты этих исследований нашли воплощение в программах воспитания в дошкольных учреждениях СССР. Ряд работ А. П. Усовой посвящен разработке принципов сенсорного воспитания в детском саду, использованию народного творчества в воспитании дошкольников.

А. П. Усова была председателем объединённой комиссии АПН СССР по разработке комплексной программы воспитательной работы с детьми от раннего возраста до поступления в школу. Результатом работы этой комиссии явилась «Программа воспитания в детском саду», которая была издана в 1963 году.

Умерла 16 июля 1965 года в Москве.

Примечания

Литература 
 Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад. -  : Большая российская энциклопедия, 2002 г. — 527 с. —  475-476 с. — ISBN 5-85270-230-7
 История советской дошкольной педагогики: Хрестоматия / Сост. Н. Б. Мчедлидзе и др.; Под ред. М. Н. Колмаковой, В. И. Логиновой. - 2-е изд., перераб. и доп. -  : Просвещение, 1988 г. — 446 с. — ISBN 5-09-000310-6
 ''Советская педагогика: ежемесячный научно-теоретический журнал / АПН СССР. - : Педагогика, Вып. 7—12, 1965 г. — 158 с.
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета